Sanha, Sánha bzw. Sanhá bezeichnet:

 Artur Sanhá (* 1965), guinea-bissauischer Politiker und Premierminister
 Malam Bacai Sanhá (1947–2012), guinea-bissauischer Politiker und Staatspräsident

 Sanha (Unternehmen), deutsches Unternehmen, das Produkte für Rohrleitungen herstellt

 Sánha, indigenes Volk in Kolumbien